Шодьер, , букв. «котёл»:

Природа 
 Шодьер (водопад, Леви) на одноименной реке, г. Леви (Квебек)
 Шодьер (водопад, Оттава) на р. Оттава между городами Оттава и Гатино
 Шодьер — река, протекающая в районе г. Квебек

Другое 
 Мост Шодьер в районе бывшего водопада (р. Оттава)
 Шодьер — Аппалачи — административный регион провинции Квебек